nmx – codice ISO 639-3 della lingua nama (Papua Nuova Guinea)